Соревнования в прыжке в длину у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в помещении в Белграде прошли 4—5 марта 2017 года на «Комбанк Арене».

Действующей зимней чемпионкой Европы в прыжке в длину являлась Ивана Шпанович из Сербии.

В соревнованиях принимала участие единственная российская легкоатлетка, допущенная к чемпионату Европы в помещении 2017 года — Дарья Клишина. Она выступала как нейтральный атлет, заняв в финале четвёртое место с лучшим результатом сезона 6,84 м.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC+1)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 6,60 м (Q) или обладатели 8 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в одной квалификационной группе 4 марта 2017 года. В сектор вышли 17 участниц. Ивана Шпанович обновила свой же лучший результат сезона в мире, впервые в году прыгнув за 7 метров — 7,03 м. Этот прыжок стал самым далёким в истории квалификаций на чемпионате Европы в помещении (прежний рекорд был равен 6,80 м).

Финал 
Основные соревнования в прыжке в длину у женщин состоялись 5 марта 2017 года. Чемпионский титул защитила Ивана Шпанович, завоевавшая единственную медаль для хозяев чемпионата. Её победный результат, 7,24 м, стал новым рекордом страны, лучшим результатом сезона в мире, самым далёким прыжком в мире в 21 веке и седьмым — за всю историю. Личный рекорд в помещении выше только у двух спортсменок, Хайке Дрекслер и Галины Чистяковой. В последний раз женщины прыгали в длину дальше в 1989 году, когда Чистякова установила рекорд СССР (7,30 м).

Серебряную медаль выиграла Лоррейн Юджен, улучшившая рекорд Великобритании — 6,97 м.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки